

Patronymie 

 Auguste Collomb (1902-1944), résistant français.
 Aurélie Perrillat-Collomb (1980- ), skieuse de fond française.
 Bernard Collomb (1930-2011), pilote français de Formule 1.
 Bertrand Collomb (1942-2019), chef d'entreprise français.
 Christophe Perrillat-Collomb (1979- ), skieur de fond français.
 Francisque Collomb (1910- 2009), homme politique français.
 Gérard Collomb (1947- ), homme politique français. 
 
 Jean Collomb (1922-2013), directeur de la photographie français.
 Joseph Collomb (1867-1908), pilote automobile français.
 Marc-Henri Collomb (1953- ), architecte suisse. 
 Paul Collomb (1921- 2010), peintre et lithographe français.

Voir aussi